Zikmund Berchtold z Uherčic může být příslušník hraběcího rodu Berchtoldů z Uherčic:

 Zikmund I. Berchtold z Uherčic (1799–1869)
 Zikmund II. Berchtold z Uherčic (1834–1900)
 Zikmund (Sigismund) III. Berchtold z Uherčic (1900–1979), poslední mužský příslušník moravské větve

Související články 
 Berchtoldové z Uherčic
 Buchlov
 Buchlovice (zámek)